Jüdischer Friedhof Nienburg steht für:

 Jüdischer Friedhof (Nienburg, Saale)
 Jüdischer Friedhof (Nienburg/Weser)